Er hebben meerdere Isabella's van Portugal bestaan, onder anderen:

 Isabella van Portugal (rond 1280), gemalin van Dionysius van Portugal
 Isabella van Portugal (1397-1472), gemalin van Filips de Goede
 Isabella van Portugal (1428-1496), gemalin van Johan II van Castilië, hun dochter is Isabella I van Castilië (1451-1504)
 Isabella van Asturië (1470-1498), gemalin van Emanuel I van Portugal
 Isabella van Portugal (1503-1539), dochter van Emanuel I van Portugal, gemalin van Karel V